

Cinema 
Hold Your Horses – film del 1921 diretto da E. Mason Hopper
Hold Your Horses – cortometraggio del 1929 diretto da Sam Newfield
Hold Your Horses – documentario del 1954 prodotto dalla Warner Bros.

Musica 
Hold Your Horses – album di Ella Edmondson del 2009